IRC steht für:

 Infrared Reflective Coating, (deutsch: Infrarot-reflektierende Beschichtung), siehe Glühlampe#Halogenglühlampen (Wolfram-Halogen-Kreisprozess)
 Intercontinental Rally Challenge, eine 2006 von Eurosport und der FIA gegründete Rallye-Meisterschaft
 Internal Revenue Code, ein Teil des Steuergesetzes der Vereinigten Staaten
 International Red Cross, siehe Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
 International Refugee Committee, Vorläuferorganisation für die Internationale Organisation für Migration
 International Reply Coupon, siehe Internationaler Antwortschein, ein Kupon, mit dem in Ländern innerhalb des Weltpostvereins (UPU) ein bis zu 20 Gramm schwerer Luftpostbrief ins Ausland am Schalter ohne Porto aufgegeben werden kann
 International Rescue Committee, eine Hilfsorganisation
 International Routing Code, ein Zuordnungscode der eine Filiale einer international operierenden Bank ausweist
 International Rule Cruising, Vermessungssystem für Yachten
 Internet Relay Chat, ein rein textbasiertes Chat-System
 InterRegioCargo-Zug, eine Zuggattung von DB-Cargo
 Iran Aseman Airlines, eine iranische Regionalfluggesellschaft, Sitz in Teheran nach dem  ICAO-Code
 Inoue Rubber Company, ein japanischer Hersteller von Zweiradreifen, weltweit erster Anbieter von Motorrad-Winterreifen in Lamellentechnik

IRC